Беклян () — місто в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд.
 Беклян () — комуна в Румунії, у повіті Брашов.
 Беклян () — село в Румунії, у повіті Брашов. Адміністративний центр комуни Беклян.